Муліе́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 45 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 944,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Муліерн на сайті французького Національного інституту географії
 Муліерн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Муліерн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара